Дживани Смит (, род. 27 февраля 1998 года) — канадский хоккеист, правый нападающий клуба «Флорида Пантерз». В данный момент является игроком клуба НХЛ Детройт Ред Уингз, был выбран ими же на драфте НХЛ 2016 года во 2-м раунде под общим 46-м номером.

Игровая карьера 
До того, как стать профессионалом, Смит провел четыре сезона в хоккейной лиге Онтарио. В 236 играх между «Barrie Colts»,«Guelph Storm» и «Kitchener Rangers» он забил 73 гола, сделал 62 передачи и заработал 411 минут штрафа. Он лидировал в лиге по количеству штрафных минут в 2015–16 и 2016–17 годах. В сезоне 2018–19, когда он был новичком, он забил шесть голов и семь передач в 64 играх за «Гранд-Рапидс Гриффинс»

25 октября 2019 года Смит был отозван в «Детройт Ред Уингз». До того, как его отозвали, он забил два гола и две передачи в четырех играх за «Гриффинс». Позже той же ночью он дебютировал в НХЛ за «Ред Уингз» в игре против «Баффало Сэйбрз», где записал два удара по воротам и один удар за 11:01 на льду.  14 января 2020 года Смит забил свой первый гол в карьере в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». 16 февраля 2021 года Смит был переведен в «Гриффины». До того, как его отправили в АХЛ, он забил один гол, отдал три передачи и заработал 11 минут штрафа в восьми играх за «Детройт».

19 декабря 2022 года был обменян во «Флориду Пантерз».

Личная жизнь 
Он младший брат игрока НХЛ Джамала Смита.

Игровая статистика

Клубная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Международная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Гелф Шторм»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»